Příjmení Wolter nosí více různých významných osobností:

 Birthe Wolter (* 1981) – německá herečka
 Maurus Wolter (1825–1890) – německý římskokatolický duchovní, benediktin
 Ralf Wolter (1926–2022) – německý herec